Красноармейское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Красноармейское сельское поселение — входит в Новониколаевский район

Кабардино-Балкария 
 Красноармейское сельское поселение — входит в Терский район

Краснодарский край 
 Красноармейское сельское поселение — входит в Ейский район

Крым 
 Красноармейское сельское поселение — входит в Красноперекопский район

Орловская область 
 Красноармейское сельское поселение — входит в Свердловский район

Псковская область 
 Красноармейская волость
 Сельское поселение Красноармейская волость — муниципальное образование в Порховском районе
 Сельское поселение Красноармейская волость — муниципальное образование в Себежском районе

Ростовская область 
 Красноармейское сельское поселение — входит в Зерноградский район
 Красноармейское сельское поселение — входит в Орловский район

Самарская область 
 Сельское поселение Красноармейское — входит в Красноармейский район.

Чувашия 
 Красноармейское сельское поселение — входит в Красноармейский район